Раун — фамилия.
 Раун, Йорген Кристиан Йенсен (1884—1967) — датский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912.
 Раун, Палле (1928—2012) — датский шахматист.